Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

d'infanterie (États-Unis)

Armée de l'Union 

30th Ohio Infantry

30e régiment de chasseurs à cheval
30e régiment de dragons
 d'infanterie (France)
30e régiment d'infanterie légère
 d'infanterie territoriale
30e régiment de marche

d'infanterie « comte Werder » ( d'infanterie rhénan)

Homonymie d'unités militaires